Gero se poate referi la:

Personalități
 Gero I (ca. 900-965), un  markgraf medieval.
 Gero II (cca. 975-1015), markgraf de Ostmark.

Localități
 Marca lui Gero, o unitate teritorială (marcă) în Europa medievală.
 Municipiul Gero, o localitate în Japonia, în prefectura Gifu.